bonte muurspinnendoder
 grote muurspinnendoder
 kleine muurspinnendoder
 rode muurspinnendoder